Лос Барера има више значења:

 Лос Барера (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Барера (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Барера (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Барера, Ел Казадеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику